Salina Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Salina Cruz, Salina Cruz, 
 Salina Cruz (kommun), Oaxaca, 
 Salina Cruz, Chiapas, 
 Salina Cruz, Mazatlán Villa de Flores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar